Андрéй Андрéевич Богатырёв (род. 15 января 1985, Москва) — российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, композитор, монтажёр. Лидер рок-группы «тОт».

Творческий путь 
В 2003 году поступил во ВГИК, в мастерскую режиссуры неигрового кино Ефима Резникова и Бориса Караджева. В 2005 году получил приз за курсовую работу на Международном фестивале ВГИК с формулировкой «За поиск современного героя».
В 2007 году окончил ВГИК, его дипломная работа участвовала более чем в десяти международных кинофестивалях. После окончания ВГИКа Андрей работал в кинокомпании «Россфильм», где снял несколько телепрограмм («Предзнаменования — послания из будущего», «Творить благое дело. Проклятие рода Дервизов», «Евдокия — последняя русская царица», «Наномир» и другие).
С 2007 по 2010 год был одним из организаторов международного кинофестиваля «Восток & Запад», а также режиссёром церемоний открытия и закрытия кинофестиваля.
В 2009 году основал рок-группу «тОт», которая записала саундтрек (и выпустила сингл «1 на 1») к полнометражному фильму «Пятница. 12», в котором он принял участие как композитор (совместно с Денисом Татарниковым). В том же году основал компанию «АБС», производящую клипы и документальные картины.
В 2011 снял дебютный полнометражный фильм «БАгИ» (2011). На фестивале в Ванкувере лента была удостоена приза «За лучший дебют», а на 33-м ММКФ была отмечена специальным упоминанием жюри в программе «Перспективы». Этот фильм можно назвать в полной мере авторским, так как Андрей Богатырёв не только был автором идеи и режиссёром, но и выступил композитором (совместно с Михаилом Пушковым и Виталием Клартом), соавтором сценария, монтажёром, а также сыграл небольшую роль. В 2011 году снялся в документальном фильме Варвары Обросовой «Lost Boys», в котором сыграл самого себя.
Следующей крупной работой режиссёра стал фильм «Иуда» по повести Леонида Андреева «Иуда Искариот».

В 2014 году как режиссёр снял второй сезон ситкома «СашаТаня», а также клип на песню «Космос впереди» рок-группе «Торба-на-Круче».

В 2015 году стал слушателем академии театрального и кинематографического искусства имени Н. С. Михалкова. В рамках обучения снял короткометражный фильм из цикла «Про войну».

В 2018 году приступил к съёмкам военного вестерна «Красный призрак», где выступил как режиссёр, продюсер и автор идеи. В середине года завершил спортивную драму «Дикая Лига».

В настоящее время идет работа над съемками фильма под рабочим названием «Легенда о самбо». Сюжет картины «Легенда о самбо» развернётся в 1930-е годы. За основу взяты истории троих человек — Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева, который объединил два подхода в единую систему.

Известен также как ярый болельщик футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Фильмография

Актёр 
 2005 — Лига обманутых жён — шпион
 2007 — Натурщица — поэт
 2011 — БАгИ — сотрудник
 2013 — Иуда — мастер корзинок
 2015 — Сашатаня — сисадмин

Режиссёр 
 2011 — БАгИ
 2013 — Иуда
 2015 — СашаТаня (ситком)
 2015 — Белые ночи (совместно с Татьяной Воронецкой)
 2019 — Дикая Лига
 2021 — Красный призрак
 2020 — Чума! (совместно с Байбулатом Батуллиным)
 2020 — Чумовой Новый год
 2021 — Вираж
 2022 — Легенда о самбо

Сценарист 
 2011 — БАгИ
 2021 — Красный призрак

Композитор 
 2010 — Пятница. 12
 2011 — БАгИ

Монтажёр 
 2011 — БАгИ
 2013 — Иуда

Признание и награды 
 2008 — Международный кинофестиваль ВГИК (приз «за поиск современного героя»)
 2011 — 33 ММКФ (специальное упоминание жюри конкурса «ПЕРСПЕКТИВЫ» фильма «БАгИ»)
 2011 — МКФ «Восток&Запад» в Оренбурге (специальный приз губернатора имени Александра Саморядова — фильм «БАгИ»)
 2011 — МКФ в Ванкувере (лучший дебют — фильм «БАгИ»; выбран среди 300 фильмов в программе «Новые Звёзды»)
 2014 — 35 ММКФ (приз за лучший фильм русской программы — фильм «Иуда»)
 2020 — Фильм «Красный призрак» получил «спец приз жюри» на ММКФ в рамках фестиваля стран БРИКС 2020 г.
 2021 — X Московский международный кинофестиваль «Будем жить» (приз за лучшую режиссуру — фильм «Красный призрак»)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся в Москве
Кинорежиссёры XXI века
Кинорежиссёры России
Сценаристы России
Выпускники ВГИКа
Актёры России
Актёры XXI века
Кинорежиссёры по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Рок-музыканты России